III liga polska w piłce nożnej (1987/1988) – 36. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 114 drużyn (o jedną mniej niż w poprzednim sezonie) grających w 8 grupach.
W tym sezonie drużyna, która wygrała dany mecz różnicą co najmniej trzech bramek otrzymywała za zwycięstwo 3 punkty, a drużyna przegrana w tym meczu traciła jeden punkt w tabeli.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 33 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

 Po 5 kolejkach beniaminek Piast Iłowa, został karnie zdegradowany do klasy A (ponieważ w poprzednim sezonie w zespole występował nieuprawiony zawodnik). Miejsce Piasta zajęła Polonia Leszno.
 Lubuszanin Trzcianka został przeniesiony z grupy II

Grupa II 
Tabela końcowa:

 Po drugiej kolejce Gedania Gdańsk połączyła się z zespołem MOSiR Żuraw Gdańsk i zajęła jego miejsce w III lidze

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Grupa V 
Tabela końcowa:

 Ostrovia Ostrów Wielkopolski została przeniesiona z grupy IV

Grupa VI 
Tabela końcowa:

 Metal Kluczbork został przeniesiony z grupy V

Grupa VII 
Tabela końcowa:

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1987 w polskim sporcie
1988 w polskim sporcie